

Pessoas 
 Mel B
 Mel C
 Melanie Griffith
 Melanie Klein
 Melanie Safka

Outros 
 688 Melanie - um asteroide

Desambiguações de antropônimos